18-й пехотный полк () — воинская часть Армии США, существующая с 1861 года. В настоящее время существует формально и представлена двумя отдельными батальонами.

18-й полк был одним из девяти новых полков, созданных в рамках увеличения Регулярной армии в 1861 году. Своё боевое крещение полк получил 24 апреля 1862 года в ходе Гражданской войны в США. В дальнейшем участвовал в ряде других военных конфликтов:

 Индейские войны
 Испано-американская война
 Филиппино-американская война
 Первая мировая война
 Вторая мировая война — воевал в Северной Африке и на Сицилии, 6 июня 1944 года высадился в Нормандии на пляже Омаха. Солдаты полка охраняли зал заседаний во время Нюрнбергского процесса.
 Война во Вьетнаме — дислоцировался в тактической зоне III корпуса Южного Вьетнама (Сайгон и прилегающие провинции)
 Война в Персидском заливе
 Иракская война
 Война в Афганистане

Полк находится в составе 1-й пехотной дивизии с момента её образования в 1917 году. В настоящее время 1-й батальон 18-го полка базируется в Форт-Райли (штат Канзас). 2-й батальон до 2012 г. был дислоцирован в г. Баумхольдер (ФРГ), затем был расформирован.

9 мая 2010 года солдаты 2-го батальона 18-го пехотного полка приняли участие в параде на Красной площади, посвящённом 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Примечания

Ссылки 
 История 18-го полка в 1861—1890 годах 

Полки США
Воинские части и формирования, созданные в 1861 году